De African Cup of Nations 1963 was de vierde editie van de Afrika Cup, het kampioenschap voor nationale voetbalelftallen. Het toernooi vond plaats van 24 november tot en met 1 december. Er werd gespeeld in de steden Accra en Kumasi in Ghana. Ghana (gastland) en Ethiopië (titelverdediger) waren automatisch geplaatst voor de eindronde. Voor de derde opeenvolgende keer won het gastland ook het kampioenschap.

Kwalificatie 

Tunesië plaatst zich voor het hoofdtoernooi. 
 

Oeganda heeft zich teruggetrokken, Verenigde Arabische Republiek plaatst zich voor het hoofdtoernooi.

Soedan plaatst zich voor het hoofdtoernooi.

Nigeria plaatste zich voor het hoofdtoernooi doordat Guinee werd gediskwalificeerd omdat ze in de 2e wedstrijd geen neutrale wedstrijdleiding hadden.

Gekwalificeerde landen 

 t = titelverdediger, g = gastland

Speelsteden

Groepsfase

Groep A

Groep B

3e/4e plaats

Finale

Doelpuntenmakers
6 doelpunten
  Hassan El-Shazly

4 doelpunten

2 doelpunten

1 doelpunt

1963
Voetbal in 1963
Voetbal in Ghana
Sportevenement in Ghana
Sport in Accra